Montalto (Laterina Pergine Valdarno), een plaats in de Italiaanse gemeente Laterina Pergine Valdarno
 Montalto (Rionero Sannitico), een plaats in de Italiaanse gemeente Rionero Sannitico
 Montalto Carpasio, een gemeente in de Italiaanse provincie Imperia, regio Ligurië
 Montalto delle Marche, een gemeente in de Italiaanse provincie Ascoli Piceno, regio Marche
 Montalto di Castro, een gemeente in de Italiaanse provincie Viterbo, regio Latium
 Montalto Dora, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn, regio Piëmont
 Montalto Ligure, een plaats in de Italiaanse gemeente Montalto Carpasio
 Montalto Pavese, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia, regio Lombardije 
 Montalto Uffugo, een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza, regio Calabrië

Zie ook 

 Montaldo